Too Old to Die Young – serie televisiva 
 Too Old to Die Young – album di Bastian Baker
 Too Old to Die Young – singolo di Guè e Shablo del 2021